Masław – imię męskie
 Masław (zm. 1047) – cześnik króla Mieszka II, później niezależny władca Mazowsza 
 Masław – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego